Дневник горничной — фильмы по одноимённому произведению Октава Мирбо:
 Дневник горничной (фильм, 1946) / The Diary of a Chambermaid — фильм Жана Ренуара, США
 Дневник горничной (фильм, 1964) / Le journal d’une femme de chambre — фильм Луиса Бунюэля, Франция — Италия
 Дневник горничной (фильм, 2015) / Journal d’une femme de chambre — фильм Бенуа Жако, Франция — Бельгия.